AKB steht für:
 Aargauische Kantonalbank, eine Schweizer Kantonalbank
 AKB Privatbank Zürich, eine Schweizer Privatbank
 Amsterdam Klezmer Band, eine Klezmer-Musikgruppe aus Amsterdam
 AKB48, eine japanische Mädchengruppe
 Akkreditierungsbeirat, Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft
 Aktion Knochenmarkspende Bayern, eine Stiftung zur Förderung der Stammzelltransplantation mit Sitz in Gauting
 Aktionskreis Behinderte, eine Freizeitorganisation in Kirchheim unter Teck
 Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung
 Anonyme Alkoholkrankenhilfe Berlin
 Avifaunistische Kommission Bodensee, Stelle zur Dokumentation von Beobachtungen seltener Vogelarten im Bodenseegebiet
 Flughafen Atka (IATA-Code)
 das Arzneimittelkursbuch, ein Arzneimittelverzeichnis

akb steht für:
 Angkola (ISO-639-3-Code), eine der Bataksprachen in Nordsumatra, Indonesien

AKB